Министерство спорта и туризма Польши было создано 23 августа 2005 года решением Совета Министров при тогдашнем премьер-министре Мареке Белке.

Оно было переименовано 23 июля 2007 года, когда туризм был включен в список полномочий министерства.

Цели 
 Надзор спортивных клубов
 Вопросы, связанные со спортом
 Вопросы, связанные с туризмом

Контролируемый государством польский Союз спорта стал неотъемлемой частью министерства.

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственное устройство Польши
Польша
Польша
Спортивные организации Польши